Halliburton steht für:

 Halliburton, ein Konzern und Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsdiensten, Planungs- und Entwicklungsservices

Halliburton ist der Familienname folgender Personen:

 John Halliburton (1740–1808), schottisch-kanadischer Mediziner und Politiker
 Richard Halliburton (1900–vermutlich 1939), US-amerikanischer Abenteurer und Reiseschriftsteller